Африканский Кубок чемпионов 1970 — шестой розыгрыш турнира среди чемпионов стран Африки. В турнире стартовало 23 команды. Конголезский «ТП Энглеберт» четвёртый раз подряд дошёл до финала, где уступил «Асанте Котоко» из Ганы, завоевавшему свой первый титул.

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Ссылки 

RSSSF 

1970